Отечествен фронт може да се отнася за:
 Отечествен фронт (ОФ), политическа коалиция, а по-късно – обществена организация в България
 Отечествен фронт (), австрофашистка и антинацистка партия;
 Вестник „Отечествен фронт“, печатен орган на ОФ;
 Издателство „Отечествен фронт“, орган на ОФ; създадено на 16 юли 1945 г. като кооперация;
 Телевизионно предаване Отечествен фронт на Мартин Карбовски.
 Отечествен фронт (купа) – купа по ски алпийски дисциплини